Kobierno (powiat Kaliski), een plaats in het Poolse district Kaliski, woiwodschap Groot-Polen
 Kobierno (powiat Krotoszyński), een plaats in het Poolse district Krotoszyński, woiwodschap Groot-Polen